Пётр Влади́мирович Ря́бов:
 Рябов, Пётр Владимирович (род. 1961) — российский скульптор-резчик по дереву.
 Рябов, Пётр Владимирович (род. 1969) — российский философ, историк и публицист.